Stow peut faire référence à :

Toponymes 

 Stow-on-the-Wold, bourg du comté du Gloucestershire,
 , un village écossais de la région des Borders,
 Stow, un village dans le Lincolnshire,
 Stow, une ville du comté du Summit (Ohio),
 Stow, une localité du comté de Middlesex (Massachusetts),
 Stow, une ville du comté d'Oxford (Maine).

Patronyme 
 John Stow (v. 1525-1605), historien anglais ;
 John Montague Stow (1911-1997), officier colonial britannique ;
 Percy Stow (1876-1919), réalisateur britannique.